Solna – città della Svezia
Solna – nome latino della città di Žilina, in Slovacchia